Ehrhard ist eine Variante von Erhard und der Familienname folgender Personen:

Namensträger 
 Albert Ehrhard (1862–1940), deutscher Theologe
 Auguste Ehrhard (1861–1933), französischer Germanist und Hochschullehrer
 Dominique Ehrhard (* 1958), französischer Spieleautor, bildender Künstler und Kinderbuchautor
 Franz-Karl Ehrhard (* 1953), deutscher Tibetologe und Hochschullehrer
 Markus Ehrhard (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Ehrhard (1884–1936), deutscher Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Mainz

Siehe auch 
 Ehrhart
 Ehrhardt
 Erhard
 Erhardt
 Erhart

Familienname
Deutscher Personenname
Germanischer Personenname